Гексахлоростаннат(IV) водорода — неорганическое соединение, сильная кислота с формулой H[SnCl], бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, устойчив в виде кристаллогидрата.

Получение 

 Растворение олова в царской водке:

 Растворение оксида олова в концентрированной соляной кислоте:

 Растворение хлорида олова в концентрированной соляной кислоте:

Физические свойства 

Гексахлоростаннат(IV) водорода выделяется из раствора в виде кристаллогидрата H[SnCl]•6HO, 
образует бесцветные кристаллы, неустойчивые во влажном воздухе и при нагревании, 
хорошо растворяется в воде.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 С разбавленными щелочами образует гексахлоростаннаты:

 с концентрированными щелочами образует гексагидроксостаннаты:

 В разбавленном аммиаке переходит в гексахлоростаннат(IV) аммония, который при концентрировании раствора разрушается, образуя осадок диоксида:

 Реагирует с сероводородом:

 Восстанавливается оловом:

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Олово